Craig est à la fois un prénom masculin et un nom de famille qui a pour origine le mot écossais creag ou le mot irlandais carraig qui signifient tous deux « rocher ». On le célèbre — en raison de sa signification étymologique identique — à l'apôtre Pierre le 29 juin.

Patronyme 
Craig demeura longtemps un patronyme irlandais et gallois. Ce n'est que vers 1930 qu'il commença à être utilisé comme prénom, d'abord aux États-Unis puis dans la plupart des pays anglophones.

Le nom de Craig est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique sur le prénom) :
 Alan S. Craig , acteur américain qui incarne Eric, le campeur lanceur de boomerang dans le film Bagdad Café ;
 Alec Craig (1884-1945), acteur écossais ;
 Allen Craig (né en 1984), joueur de baseball américain ;
 Andrónico Luksic Craig (né en 1954), un homme d'affaires chilien ;
 Barbara Craig (1915-2005), archéologue et universitaire britannique ;
 Bob Craig (rugby) (début ), joueur de rugby australien ;
 Brandan Craig (né en 2004), footballeur américain ;
 Carl Craig (né en 1969), musicien américain ;
 Charlotte Craig (née en 1991), taekwondoïste américaine ;
 Daniel H. Craig (1814-?), journaliste américain ;
 Daniel Craig (né en 1968), acteur britannique ;
 David Craig (né en 1929), militaire et homme politique britannique ;
 Deborah S. Craig (née en 1974), actrice américaine ;
 Edward Gordon Craig (1872-1966), acteur, metteur en scène, décorateur et théoricien de théâtre britannique ;
 Eli Craig (1972-), scénariste et réalisateur américain ;
 Elizabeth Craig (née en 1957), rameuse d'aviron canadienne ;
 Emily Craig (née en 1992), rameuse d'aviron britannique ;
 Francis Craig (1900-1966), chef d'orchestre et compositeur américain ;
 Frank Craig (1874-1918), peintre et illustrateur britannique ;
 Gordon A. Craig (1913-2005), historien américain ;
 Hannah Craig (née en 1999), joueuse de squash irlandaise ;
 Helen Craig (1912-1986), actrice américaine ;
 Ivan Craig (1912-1995), acteur britannique ;
 James Henry Craig (1748-1812), gouverneur général du Canada ;
 James Craig (1744-1795), architecte écossais ;
 James Craig (1912-1985), acteur américain ;
 Jim Craig (né en 1943), footballeur écossais ;
 Jim Craig (né en 1957), joueur de hockey sur glace américain ;
 John Craig (1663-1731), géomètre écossais ;
 John Craig (1921-1982), auteur canadien de romans policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Jonathan Craig (1919-1984), écrivain américain, auteur de romans policiers ;
 Kami Craig (née en 1987), joueuse américaine de water-polo ;
 Kate Craig-Wood (1977-2020), entrepreneure britannique en informatique.
 Larry Craig (né en 1945), homme politique américain ;
 Lilian Craig (1932-2017), écrivain américain de science-fiction, sous le nom de Kit Reed ;
 Megan Craig (née en 1992), joueuse de squash néo-zélandaise ;
  (né en 1960), bassiste anglais (du groupe Culture Club) ;
 Peter Craig (né en 1969), écrivain, scénariste et acteur américain, auteur de romans policiers ;
 Pierre Craig (né en 195?), journaliste et animateur québécois ;
 Ralph Craig (1889-1972), athlète américain ;
  ;
 Thomas Craig (né en 1962), acteur britannique ;
 Tom Craig (né en 1995), joueur australien de hockey sur gazon ;
 Tony Craig (né en 1985), footballeur anglais :
 Tully Craig (1895-1963), footballeur écossais ;
 Wallace Craig (1876-1954), éthologue américain ;  
 Wendy Craig (1934-), actrice britannique ;  
 Yvonne Craig (1937-2015), actrice et danseuse de ballet américaine.

Prénom 
 Craig Parkinson, acteur (notamment vu dans la série Misfits, le film Control et dans les séries Line of Duty et The English Game.
 Craig Bierko, acteur (vu dans Scary Movie 4).

Art et culture 

 Craig, personnage de la série South Park.
 James Craig, trois-mâts barque australien.

Toponyme 

 Craig (Alaska), une ville américaine.
 Craig (Colorado), une ville américaine.
 Craig (Iowa), une ville américaine.
 Craig (Missouri), une ville américaine.
 Craig (Nebraska), un village américain.
 .
 Chemin Craig, un chemin historique qui devait relier la ville de Québec aux États-Unis.
 Ailsa Craig, une île en Écosse.
 Craig Field, aéroport de Selma dans le comté de Dallas en Alabama, aux États-Unis.
 Craig yr Iwrch, un îlot du Pays de Galles.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain